Hardt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hardt, Baden-Württemberg – kommun iLandkreis Rottweil, Baden-Württemberg, 
 Hardt, Westerwald – kommun, Rheinland-Pfalz,